Malko Trnovo (bulgariska: Малко Търново) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Malko Trnovo och regionen Burgas, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Malko Trnovo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Malko Trnovo är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Malko Trnovo. Runt Malko Trnovo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Omgivningarna runt Malko Trnovo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Burgas (region)
Gränsorter i Europa